Mike Knoepfli, né le  à Georgetown, est un joueur professionnel canado-suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière 
Fils d'un émigré suisse au Canada, Mike Knoepfli choisit de faire le chemin inverse de celui de son père après la fin de ses études d’économie, de finances et de management à l'Université Cornell, refusant plusieurs offres de LAH. Il rejoint alors le Genève-Servette HC, club dans lequel il reste deux saisons.

Puis, il part au HC Lugano, pour « découvrir une nouvelle mentalité », mais ne joue qu'une seule saison au Tessin.

Il pose en effet son baluchon au HC Fribourg-Gottéron lors de la saison 2008-2009. Il a même prolongé son contrat à deux reprises depuis son arrivée, en  et en .

Palmarès 
Vainqueur de la division ECAC Hockey de la NCAA avec l'Université Cornell en 2003 et en 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Université Cornell ||  ECAC Hockey
| 34 || 4 || 11 || 15 || 14 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Université Cornell ||  ECAC Hockey
| 36 || 8 || 16 || 24 || 8 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Université Cornell ||  ECAC Hockey
| 32 || 8 || 16 || 24 || 12 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Université Cornell ||  ECAC Hockey
| 35 || 12 || 13 || 25 || 20 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Genève-Servette HC ||  LNA
| 42 || 2 || 4 || 6 || 8 ||  || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
|-
|2006-2007 || Genève-Servette HC ||  LNA
| 44 || 7 || 7 || 14 || 14 ||  || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||
|-
|2007-2008 || HC Lugano ||  LNA
| 50 || 1 || 9 || 10 || 2 ||  || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
|-
||2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 14 || 15 || 29 || 22 || +7 || 11 || 0 || 2 || 2 || 0 || -5 
|-
|2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 49 || 14 || 8 || 22 || 12 || -14 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || -1
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 49 || 7 || 13 || 20 || 14 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 8 || 7 || 15 || 28 || -1 || 11 || 2 || 2 || 4 || 2 || -1 
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 49 || 10 || 5 || 15 || 12 || 0 || 18 || 2 || 3 || 5 || 12 || +1
|-
|2013-2014 || HC Red Ice ||  LNB || 45 || 7 || 14 || 21 || 14 ||  || 4 || 0 || 3 || 3 || 0 || 
|-
|2014-2015 || HC Red Ice ||  LNB
| 47 || 17 || 21 || 38 || 34 ||  || 11 || 2 || 3 || 5 || 4 || 
|-
|2015-2016 || HC Red Ice ||  LNB
| 43 || 12 || 21 || 33 || 20 || -2 || 10 || 2 || 2 || 4 || 4 || +1

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace